

Населені пункти та їхні частини

 Цежпенти — село в гміні Ожиш Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Цежпенти — село в гміні Пецкі Мронґовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Цежпенти — частина міста Оструда в Острудському повіті Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки